Auntie – cortometraggio del 1914 diretto da Burton King (Burton L. King)
Auntie – cortometraggio del 2013 diretto da Lisa Harewood
Auntie – cortometraggio del 2014 diretto da Steven Hedrick Jr.